Чонос может означать:
 Чонос —  род монголов.
 Чонос — архипелаг в составе Чилийского архипелага.